Marth bezeichnet:

 Marth, eine Gemeinde in Thüringen
 den Ortsteil Marth der Kreisstadt St. Wendel im Saarland

 Marth (Mondkrater), nach Albert Marth benannt
 Marth (Marskrater), nach Albert Marth benannt

 Marth (Computerspielfigur), fiktive Figur aus der Fire-Emblem-Serie

Marth ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Marth (1828–1897), deutscher Astronom

 Frank Marth, deutscher Gitarrist, Sänger und Songschreiber
 Frank Marth (Schauspieler) († 2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Steffi Marth (* 1985), deutsche Radsportlerin